Table des caractères Unicode U+1F00 à U+1FFF.

Grec étendu 
Utilisés pour l’écriture du grec polytonique.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   , tableau sur le site Unicode.
   Greek Extended, tableau sur le site Unicode.

001F0